

Kunratice, un quartier de Prague ;
 Kunratice, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Kunratice, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Kunratice u Cvikova, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie